Belval ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Belval (Ardennes) im Département Ardennes
 Belval (Manche) im Département Manche
 Belval (Vosges) im Département Vosges

mit Namenszusatz:
 Belval-Bois-des-Dames im Département Ardennes
 Belval-en-Argonne im Département Marne
 Belval-sous-Châtillon im Département Marne

in Luxemburg:
 Stadtteil von Esch an der Alzette
 Hochöfen von Belval im ehemaligen Industriegebiet Belval in der luxemburgischen Stadt Esch-sur-Alzette

Belval ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Jacques Testu de Belval (1626–1706), französischer Geistlicher, Autor und Mitglied der Académie française

Siehe auch:
 Belleval